The House of Atreus Act II — десятый студийный альбом американской рок-группы Virgin Steele, вышедший в 2000 году.

Список композиций 
Первый диск
 Wings of Vengeance
 Hymn to the Gods of Night
 Fire of Ecstasy
 The Oracle of Apollo
 The Voice as Weapon
 Moira
 Nemesis
 The Wine of Violence
 A Token of My Hatred
 Summoning the Powers

Второй диск
 Flames of Thy Power (From Blood They Rise)
 Arms of Mercury
 By the Gods
 Areopagos
 The Judgment of the Son
 Hammer the Winds
 Guilt or Innocence
 The Fields of Asphodel
 When the Legends Die
 Anemone (Withered Hopes… Forsaken)
 The Waters of Acheron
 Fantasy and Fugue in D Minor (The Death of Orestes)
 Ressurection Day (The Finale)

Участники записи 
 Вокал: Дэвид ДеФейс
 Гитара: Эдвард Пурсино
 Ударные: Фрэнк Джилчрист
 Клавишные: Дэвид ДеФейс

Ссылки 
 
 

Альбомы Virgin Steele
Альбомы Noise Records